Imouzzer ("cascata" em língua berbere) pode referir-se a:

Localidades de Marrocos
Imouzzer des Ida-Outanane — no Alto Atlas ocidental, a norte de Agadir
Imouzzer Kandar — no Médio Atlas, província de Sefrou, a sul de Fez
Imouzzer Marmoucha — no Médio Atlas, província de Boulemane

Desambiguações de topônimos